Ната́лья Кли́мова:
* Климова, Наталья Борисовна (род. 1944) — первая женщина-генерал в России, осуждённая по экономическим преступлениям.
 Климова, Наталья Генриховна (род. 1951) — советская баскетболистка.
 Климова, Наталья Ивановна (род. 1938) — советская актриса театра и кино.
 Климова, Наталья Сергеевна (1885—1918) — русская революционерка, член партии эсеров.